En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 5, ou RD 5. Parmi celles-ci :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Manosque à Banon ;
 dans le département de l'Ardèche, elle relie Pont-de-Labeaume à Uzer ;
 dans le département de la Charente-Maritime, elle relie Aigrefeuille-d'Aunis à Rochefort, et emprunte l'ancienne voie ferrée reliant les deux villes ;
 dans le département de l'Essonne, elle relie Chatignonville à Dourdan ;
 dans le département du Finistère, elle relie Brest à Lampaul-Plouarzel en passant par Guilers et Saint-Renan ;
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Cernay à Soultzmatt ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Bagnères-de-Bigorre à Labatut-Rivière ;
 dans le département de la Haute-Vienne, elle relie Bussière-Boffy à Peyrat-le-Château ;
 dans le département de l'Isère, elle relie Grenoble à Vizille par Eybens ;
 dans le département du Jura, elle relie Voiteur à Champagnole, sur Picarreau et Crotenay ;
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Royat à Besse-et-Saint-Anastaise ;
 dans le département du Val-de-Marne, elle relie la Porte de Choisy à Villeneuve-le-Roi.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

005